Smock ist der Familienname folgender Personen:

 Ginger Smock (1920–1995), US-amerikanische Jazz- und R&B-Musikerin
 Hendrik Smock (* 1972), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Smok